I Campionati europei di triathlon del 1994 si sono tenuti a Eichstätt, Germania in data 2 luglio 1994..

Nella gara maschile ha vinto il britannico Simon Lessing, mentre in quella femminile la tedesca Sonja Krolik.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate 
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1994
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai III Goodwill Games

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 1994
Competizioni sportive a Eichstätt